Портан, Генрих Габриель (1739—1804) — финский историк, филолог, просветитель и этнограф.
 Портан (Бразилия) — муниципалитет в штате Риу-Гранди-ду-Сул.

См. также 
 Дом Портана